Maraton w Amsterdamie – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Amsterdamu, w Holandii. Pierwsza edycja maratonu odbyła się w 1975 roku. Obecnie jest to największy maraton w Holandii.

Pierwsza edycja maratonu w Amsterdamie odbyła się 3 maja 1975 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Impreza odbywa się corocznie, z wyjątkiem 1978 roku, kiedy bieg nie został zorganizowany. Biegi maratońskie w Amsterdamie rozgrywano także wcześniej, w ramach mistrzostw Holandii oraz podczas Igrzysk Olimpijskich 1928.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Amsterdamie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Lekkoatletyka w Holandii
Amsterdam
Sport w Amsterdamie